Aimeric de Narbona, arquebisbe de Narbona entre 926-977
 Aimeric de Peguilhan (Peguilhan, ~1175 - península Itàlica, ~1230), trobador occità
 Aimeric de Belenoi, clergue i trobador del 
 Aimeric I, bisbe de Roda de Ribagorça (988 - 991)
 Aimeric II, bisbe de Roda de Ribagorça (1006 - 1015)
 Mateu Aimeric, filòsof, historiador i humanista (1715 - 1799)

Vegeu també la grafia Eimeric.